Танистрофеиды  — семейство вымерших пресмыкающихся из инфракласса архозавроморф. Жили в триасом периоде в водах мезозойского океана Тетис. Ископаемые представители семейства найдены в Европе, Китае и на востоке США. Некоторые виды имели длинную шею, в два раза длиннее тела.

Филогения 
Как видно из кладограммы 2021 года ниже, созданной по филогенетическому анализу С. Н. Ф. Шпикмана и соавторов, часть родов, традиционно относимых к танистрофеидам, выделены в новое семейство Dinocephalosauridae:

Альтернативная классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в семейство включают 11 вымерших родов:
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
  [syn. , ]
 Род 
 
 
 Род  [syn. , orth. var.]
 
 
 
 
 Род 
  [syn. ]
 Род 
 
 Род 
  [syn. ]
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род

Примечания 

†
†
Вымершие пресмыкающиеся